Alexandre Mairet (1880-1947) – pittore, incisore e xilografo svizzero
 Claude Mairet (1949) – musicista francese
 Gérard Mairet (1943) – filosofo francese
 Jean Mairet (1604-1686) – drammaturgo e diplomatico francese
 Philip Mairet (1886-1975) – scrittore, giornalista e sociologo inglese